Verdensmesterskabet i curling for kvinder 2018 var det 40. VM i curling for kvinder. Mesterskabet blev arrangeret af World Curling Federation og afviklet i arenaen North Bay Memorial Gardens i North Bay, Ontario, Canada i perioden 17. - 25. marts 2018. Canada var VM-værtsland for 15. gang, men det var første gang at mesterskabet bliver afholdt i North Bay.

Siden foregående VM var mesterskabet blevet udvidet fra 12 til 13 hold, og antallet af hold i slutspillet udvidet fra fire til seks hold.

Hold 

Mesterskabet havde deltagelse af 13 hold: Otte fra Europa, to fra Panamerika og tre fra Asien/Oceanien:

De otte europæiske pladser gik til de syv bedst placerede hold ved A-EM i curling 2017 samt til vinderen af en dyst bedst af tre kampe om den sidste plads mellem A-EM's nr. 8 og vinderen af B-EM. Fra Asien og Oceanien kvalificerede de tre bedste hold fra Stillehavsmesterskabet i curling 2017 sig til VM. I Panamerika kvalificerede værtslandet Canada sig automatisk, mens USA var det eneste andet tilmeldte hold.

Resultater 

Turneringen bestod af et grundspil og et slutspil.

Grundspil 

De tretten hold spillede en enkeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav tolv kampe til hvert hold. De seks bedste hold gik videre til slutspillet, hvor de to bedste hold var direkte kvalificeret til semifinalerne, mens de sidste fire hold startede slutspillet i kvartfinalerne.

Slutspil 

De seks bedste hold fra grundspillet spillede i slutspillet om medaljer. De to bedste hold i grundspillet, Canada og Sverige, startede slutspillet i semifinalerne, mens de øvrige fire hold, Sydkorea, Rusland, Tjekkiet og USA, starter i kvartfinalerne, hvor de spiller om de sidste to ledige pladser i semifinalerne.

I kvartfinalerne mødtes holdene 3 vs. 6 og 4 vs. 5, mens vinderen af grundspillet i semifinalen spillede mod den af kvartfinalevinderne, der sluttede på den dårligste placering i grundspillet.

Kvartfinaler

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Samlet rangering

Kilder / eksterne henvisninger 
World Curling Federation - World Women's Curling Championship 2018

Noter 

2018 (kvinder)
Curling i 2018
Curling i Canada
Sport i North Bay